Dugesia är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Girard 1850. Enligt Catalogue of Life ingår Dugesia i familjen Planariidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Dugesiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Planarier
Dugesia